Pišina ima više značenja:
 Pišina (Padova)
 Pišina (Torino)